Dobrusjevo (makedonska: Добрушево) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Mogila, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Dobrusjevo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dobrusjevo är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Visoko,  meter över havet,  kilometer öster om Dobrusjevo. Runt Dobrusjevo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bitola,  kilometer sydväst om Dobrusjevo. 

Trakten runt Dobrusjevo består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mogila (kommun)